Chaguaramal peut désigner :

Toponymes

Chaguaramal : l'une des sept divisions territoriales dont l'une des six paroisses civiles de la municipalité de Piar dans l'État de Monagas ;
 Chaguaramal : capitale de la paroisse civile de Chaguaramal de la municipalité de Piar dans l'État de Monagas.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme